Witonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la Voïvodie de Łódź
gmina de Witonia dans le powiat de Łęczyca
Village de Witonia et chef-lieu de la gmina de même nom